Куф может означать:

 Куф или Куфа — город в центре Ирака.
 Куф или Коф — парусное судно голландского происхождения.
 
  — португальская химическая корпорация.